Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 66 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 29 липня. Участь узяли 36 спортсменів з 36 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Офіційний сайт  

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2012